Вулиця Ямчитського — коротка (275 м) вулиця в історичній частині Одеси, від Італійського бульвару до Штабного провулка.

Історія

За радянських часів, з 1937 по 1995 рік, вулиця носила ім'я відомого російського революціонера Карпінського (1880-1965). У 1995 році була названа на честь відомого одеського благодійника Павла Захаровича Ямчитського (близько 1800-1882). На його гроші в кінці XIX століття на вулиці побудований житловий комплекс Павловських будинків дешевих квартир .

Пам'ятки 
Будинок №7 - середня загальноосвітня школа № 57, в цій школі в 1930-х роках навчався Герой Радянського Союзу О. М. Орликов (меморіальна дошка).

Примітки

Посилання 
Улица Ямчитского (с 1937 по 1995 год — Карпинского) 

Вулиці Одеси